Plaats in Indonesië
 Lembah Sari (Rumbai Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau
 Lembah Sari (Batu Layar), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara